Pandemonium steht für:
 Pandemonium, ein Buch des englischen Dichters John Milton
 Pandemonium (Computerspiel), ein Videospiel der Firma Crystal Dynamics
 Pandemonium (italienische Band), eine italienische Pop-Band
 Pandemonium (niederländische Band), eine ehemalige niederländische Hardcore-Punk-Band
 Pandemonium (polnische Band), eine polnische Black- und Death-Metal-Band
 Pandemonium (US-amerikanische Band), eine ehemalige US-amerikanische Heavy-Metal-Band
 Pandemonium, ein Fahrgeschäftsmodell von Fabbri, siehe Ranger (Fahrgeschäft)
 Pandemonium (Achterbahn), mehrere baugleiche Achterbahnen mit drehenden Wagen des Herstellers Gerstlauer in verschiedenen Six Flags Parks
 Pandemonium (Gattung), mehr als 60 Millionen Jahre alte fossile Säugetiere

Sonstiges:
 Pandemonium Point, Landspitze von Signy Island, Südliche Orkneyinseln, Antarktis

Siehe auch:
 Pandämonium